Object Linking and Embedding – mechanizm osadzania m.in. obiektów.
 Ole – męskie imię